Granjeiro pode ser:

 Granjeiro - município no Estado do Ceará, Brasil.
 Granjeiro - lugar na freguesia de Aguçadoura, concelho da Póvoa de Varzim, Portugal.

Desambiguação